Соконостле има више значења:

 Соконостле (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Соконостле (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соконостле (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соконостле (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соконостле (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соконостле (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Соконостле (Сан Мигел Аматитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Соконостле (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Соконостле (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Соконостле (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику